Lodgepole (Alberta)
 Lodgepole (Montana)
 Lodgepole (Nebraska)
 Lodgepole (Dakota du sud)